

Прері-Сіті — місто, штат Айова
 Прері-Сіті — місто, штат Орегон
 Прері-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Прері-Сіті — переписна місцевість, штат Південна Дакота